Двословна ознака СК (ес-ка) може да се односи на:
 ISO 3166-1 alpha-2 ознака за државу у Европи - 
 Спортски клуб - врло чест префикс у називима спортских организација
 Савез комуниста - политичку организацију из времена комунизма (види овде)
 Српски клуб - политичка организација из Црне Горе, формирана 2009. године

Види још 
 списак чланака на Википедији који почињу са СК
 ЦК